България участва на летните олимпийски игри в Атина през 2004 година с общо 95 спортиста в 19 спорта. Страната печели 2 златни, 1 сребърен и цели 9 бронзови медала.

Мария Гроздева е знаменосец на делегацията.

Медалисти

Участници и резултати 

Забележка: Този списък не е официален. За официални класирания, разгледайте сайта на Олимпийските игри в Атина.

Летни олимпийски игри 2004
България на летните олимпийски игри